

Вайт-Дір — місто, штат Техас
 Вайт-Дір Тауншип — селище в окрузі Юніон, штат Пенсільванія